Nakanishi ist der Familienname folgender Personen:

 Eisuke Nakanishi (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Hidenobu Nakanishi († 2012), japanischer Diplomat
 Hidetoshi Nakanishi (* 1958), japanischer Judoka
 Hiroaki Nakanishi (1946–2021), japanischer Manager, Präsident von Hitachi
 Kazuo Nakanishi (1922–2003), Yakuza und Anführer von Yamaguchi-gumi
 Kōji Nakanishi (1925–2019), japanischer Chemiker
 Nakanishi Michi (1913–1991), japanische Hürdenläuferin und Sprinterin
 Norimasa Nakanishi (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Rei Nakanishi (1938–2020), japanischer Erzähler und Liedtexter
 Shigetada Nakanishi (* 1942), japanischer Biochemiker und Neurowissenschaftler
 Susumu Nakanishi (* 1929), japanischer Literaturwissenschaftler
 Tetsuo Nakanishi (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Tomoya Nakanishi (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Yōsuke Nakanishi (* 1979), japanische Badmintonspielerin
 Yūko Nakanishi (* 1981), japanische Schwimmerin